Ahlquist ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Carin Ahlquist (* 1972), schwedische Para-Tischtennisspielerin
 Jon E. Ahlquist (1944–2020), US-amerikanischer Ornithologe
 Raymond P. Ahlquist (1914–1983), US-amerikanischer Pharmakologe

Siehe auch:
 Ahlqvist